Світлана Кузнецова була чинною чемпіонкою, але не захистила свій титул, оскільки знялась через травму спини.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, у фіналі перемігши Франческу Ск'явоне з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Тур WTA 2005
2005